Brünn/Thür., een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Brno (Duits: Brünn), een stad in de Tsjechische regio Moravië

Zie ook
Brunn (doorverwijspagina)